Amerikai Egyesült Államok
 Abbeville (Alabama)
 Abbeville (Dél-Karolina)
 Abbeville (Georgia)
 Abbeville (Louisiana)
 Abbeville (Mississippi)
 Franciaország
 Abbeville, Somme
 Abbeville-Saint-Lucien, Oise
 Abbéville-la-Rivière, Essonne
 Abbéville-lès-Conflans, Meurthe-et-Moselle

Kapcsolódó szócikkek 
 Abbeville megye
 Abbyville
 Abbeyville